Алекса́ндр Мы́льников:
 Мыльников, Александр Петрович (род. 1952) — советский и российский учёный, биолог.
 Мыльников, Александр Сергеевич (1929—2003) — советский и российский историк-славист.